Neópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Neópolis (kommun), Sergipe, 
 Neópolis (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar